{{Ficha de noble
| nombre = Carlota de Rohan
| título = Princesa de Condé
| imagen = Charlotte de Rohan, Princess of Condé by Ribou.jpg
| epígrafe = Charlotte de Rohan, como princesa de Condé
| nombre completo = Charlotte Godefroyde Elisabeth de Rohan
| otros títulos = Princesa de Rohan-Soubise
| fecha de nacimiento = 7 de octubre de 1737
| lugar de nacimiento = Hôtel de Soubise,París,  Francia
| fecha de defunción = 4 de marzo de 1760(22 años)
| lugar de defunción = Hôtel de Condé,París,  Francia
| religión = Catolicismo
| cónyuge = Luis José, príncipe de Condé
| residencia = 
| descendencia = 
 Luis Enrique, príncipe de Condé
 Luisa Adelaida, abadesa de Remiremont
| casa real = Rohan
| firma = Charlotte Godefride Elisabeth, Princess of Rohan Soubise (sign).jpg
| padre = Carlos, príncipe de Soubise 
| madre = Ana María Luisa de La Tour de Auvergne
| escudo = Arms of Charlotte de Rohan as Princess of Condé.png
}}

Charlotte Godefroyde Elisabeth de Rohan (París, 7 de octubre de 1737-Ibid., 4 de marzo de 1760) fue una aristócrata francesa y princesa de Condé a través de su matrimonio con Luis José de Borbón-Condé. No se conocen descendientes actuales de Carlota, en parte debido a que su nieto, heredero de la familia Condé, murió sin hijos y su hija no tuvo hijos. Era conocida por ser una princesa culta.

Biografía
Carlota nació el 7 de octubre de 1737 en el Hotel de Soubise en París. Era hija de Carlos de Rohan, Príncipe de Soubise, gran amigo desde la infancia de Luis XV, y de Ana María Luisa de La Tour de Auvergne. Era prima de los príncipes Eugenio de Saboya y de Luis José de Vendôme, dos generales durante el reinado de Luis XIV. 

Su medio hermana menor, Victoria, fue gobernanta de los hijos de Luis XVI y de María Antonieta. Al morir su madre en 1739, fue nombrada Marquesa de Gordes y Condesa de Moncha, en derecho propio.

El 3 de mayo de 1753, se casó en la Capilla de Versalles con el príncipe Luis José de Borbón-Condé. Su dote fue de 20 millones de libras francesas. La nueva princesa de Condé se convirtió en una de las mujeres más importantes en la corte, detrás de la reina María Leszczynska y sus ocho hijas, la duquesa Luisa Enriqueta de Borbón-Conti y Batilde de Orleans. El matrimonio tuvo tres hijos:
 María (1755-1759)
 Luis Enrique José (1756 -1830), heredero del título.
 Luisa Adelaida (1757-1824), mademoiselle de Condé, primera abadesa de Remiremont.

Carlota murió a los 22 años, después de sufrir una larga enfermedad, según lo informado por el duque de Luynes. Fue enterrada en el convento carmelita de Saint-Jacques.

Títulos y honores
7 de octubre de 1737-3 de mayo de 1753: Su alteza Charlotte, Princesa de Rohan
3 de mayo de 1753-4 de marzo de 1760: Su Alteza Serenísima, la princesa de Condé

Referencias

Casa de Borbón-Condé
Nobles del siglo XVIII
Casa de Rohan
Nacidos en París
Fallecidos en París